Nazareth (ökumenische Schreibweise Nazaret) steht für

 Nazareth, eine Stadt in Israel
 Nazareth (Pennsylvania), USA
 Nazareth (Texas), USA
 Nazareth (Belgien), eine belgische Gemeinde in der Region Flandern
 Nazaret (Lanzarote), ein Ort im mittleren Teil der Kanareninsel Lanzarote, Spanien
 Adama (Äthiopien), früher Nazret, die Hauptstadt der Region Oromia in Äthiopien
 Nazareth (Band), eine schottische Rockband
 Titularerzbistum Nazareth, ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Nazaret (Valencia), ein Ortsteil von Valencia 
 Trappistinnenabtei Nazareth (auch: Abtei Brecht), belgisches Kloster in Brecht, Bistum Antwerpen
 Nazareth (Heilig Landstichting), nachgebautes jordanisches Dorf in den Niederlanden (Bibelmuseum)
 Jugeals-Nazareth, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich

Nazareth oder Nazaret ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Nazareth (1948–2014), österreichisch-indischer Dirigent und Komponist
 Dieter Nazareth (* 1964), deutscher Informatikprofessor an der Hochschule Landshut
 Ernesto Nazareth (1863–1934), brasilianischer Komponist und Pianist
 Kika Nazareth (* 2002), portugiesische Fußballspielerin
 Magno Nazaret (* 1986), brasilianischer Radrennfahrer
 Marco Antonio Nazareth (1986–2009), mexikanischer Boxer

Siehe auch: